Венетский язык может означать один из двух языков, связанных с областью Венето на северо-востоке Италии, но не являющихся близкородственными:
 Венетский язык — древний язык, представляющий отдельную ветвь индоевропейских языков и вытесненный латынью в начале н. э.
 Венетский язык — современный язык, относящийся к романским языкам и традиционно считающийся диалектом итальянского.

См. также 
 Венеты